Потенциально опасный астрономический объект (ПОАО) — космический объект (астероид или комета), орбита которого допускает приближение к Земле на потенциально опасное расстояние, а  размеры достаточно велики, чтобы столкновение могло причинить существенный ущерб.

Объект считается потенциально опасным, если он приближается к орбите Земли на расстояние менее  (примерно 19,5расстояния от Земли до Луны) и его диаметр превышает 100—150метров. Объекты таких размеров достаточно крупны, чтобы вызвать беспрецедентные разрушения на суше либо гигантское цунами в случае падения в океан. События таких масштабов происходят примерно раз в . По оценкам учёных, сделанным на основе информации, полученной с космического телескопа WISE, количество потенциально опасных объектов диаметром более  составляет . К 2012 году от20 до 30 % этих объектов были обнаружены. Астероиды диаметром более  также могут представлять значительную угрозу — например, в случае падения на город.

Диаметры большинства малых астероидов неизвестны и могут быть оценены только на основе яркости и расстояния. Программа NEO ( — Программа наблюдения за объектами, сближающимися с Землёй), проводимая NASA и JPL, классифицирует объект как потенциально опасный, если его абсолютная звёздная величина составляет 22,0 или меньше (ярче). Для определения размера объекта с известной абсолютной звёздной величиной необходимо также знать его альбедо, однако и этот параметр обычно неизвестен. Программа NEO полагает альбедо равным0,13, что и даёт нижний предел размера в ; при этом оценки диаметра, приведённые в таблице рисков , сделаны исходя из альбедо0,154.

На январь 2009 года NASA насчитало 1006потенциально опасных астероидов и 85сближающихся с Землёй комет. Общее количество известных объектов такого рода в Солнечной системе продолжает расти, оно достигло  к декабрю 2012 года. Каждый из найденных объектов изучали с помощью различных приборов, включая телескопы, радары и инфракрасные камеры, чтобы определить их характеристики, включая размер, состав, период оборота вокруг своей оси, и уточнить орбиту. В этих исследованиях участвовали и профессиональные астрономы, и любители.

Во время сближений астероидов с планетами и их спутниками на них действует гравитация, изменяя их орбиту, и возможен переход астероидов из списка ПОО в список безопасных, и наоборот. Это является отражением динамичного характера Солнечной системы.

В 2005 году Конгресс США поставил перед NASA задачу обнаружить к 2020 году 90 % всех объектов, сближающихся с Землей и имеющих размер более . Однако и объекты меньшего размера могут нанести существенный ущерб — Тунгусскую катастрофу вызвало падение объекта размером 50—80метров.

Для классификации опасности столкновения астероидов существуют специальные шкалы. Основные из них — Палермская шкала и Туринская шкала. За всю историю ведения Туринской шкалы самый большой уровень опасности (четыре балла) был назначен астероиду (99942) Апофис, однако последующие более точные вычисления понизили оценку уровня его опасности сначала до одного балла, а затем и до нуля.

Крупнейшие ПОАО (на основе абсолютной звёздной величины), упорядоченные по году открытия:

См. также 
 Астрономический объект

Примечания

Ссылки 
 Sentry Risk Table (current)  by NEO Program
 List of the Potentially Hazardous Asteroids (PHAs)
 Very Close Approaches (<0.01 A.U.) of PHAs to Earth 1800—2200
 TECA Table of Asteroids Next Closest Approaches to the Earth
 MBPL — Minor Body Priority List (PHA Asteroids)
 Самые опасные для Земли астероиды
 Лекция «Астероидно-кометная опасность: мифы и реальность» 19.12.2012 Шустов Б. М. (видео, лекция в Московском планетарии)

Программы поиска малых тел Солнечной системы
Защита от астероидов